Șanț poate fi:

 șanț (săpătură), săpătură lungă și îngustă făcută pe ambele părți ale unui drum, pentru scurgerea apei;
 șanț (fortificație), fortificație de forma unui canal adânc și lat (uneori plin cu apă), care împrejmuia un castel sau o cetate;
 Șanț, localitate în județul Bistrița-Năsăud, România;
 Râul Șanț, afluent al râului Trotuș;
 șanț de clivare.